Хотон-Хая () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

 Хотон-Хая — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°17' с. ш. 133°53' в. д..
 Хотон-Хая — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°11' с. ш. 133°23' в. д..
 Хотон-Хая — гора, Республика Саха (Якутия), координаты 67°16' с. ш. 133°38' в. д..
 Хотон-Хая — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°42' с. ш. 131°43' в. д..

Примечания

См. также